Eckels ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Eckels (1880–1918), deutscher Jurist und von 1908 bis 1918 Bürgermeister der Stadt Bramsche
 Hermann Eckels (1843–1907), deutscher Jurist und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Kurt Eckels (1911–1990), deutscher Superintendent der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers
 Steve Eckels (* 1955), US-amerikanischer Gitarrist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Eckel